Clarksdale (Illinois), área não incorporada no Condado de Christian
Clarksdale (Indiana), área não incorporada no Condado de Brown
Clarksdale (Mississippi), cidade no Condado de Coahoma
Clarksdale (Missouri), cidade no Condado de DeKalb

Outros 
Walking into Clarksdale

Desambiguação